Hámilton Ricard Cuesta (Chocó, 12 de janeiro de 1974) é um ex-futebolista profissional colombiano, atacante.

Carreira 
Ricard integrou a Seleção Colombiana de Futebol na Copa América de 1997 e 1999 e na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Naturais de Quibdó
Futebolistas do Club Social y de Deportes Concepción
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1997
Jogadores da Copa América de 1999